Paje (Botswana)
 
 PAJE : Prestation d'accueil du jeune enfant